Youth může být:

 Martin Glover, přezdívaný Youth (* 1960) – britský hudebník a hudební producent
 Sonic Youth – americká rocková skupina
 Ciccone Youth – vedlejší projekt členů Sonic Youth
 Youth Brigade – americká rocková skupina
 Youth International Party – mládežnická a kontrakulturní odnož hnutí za svobodu slova
 Youth (album, Collective Soul) – album skupiny Collective Soul z roku 2004
 Youth (album, Matisyahu) – album hudebníka Matisyahu z roku 2006
 Youth, v češtině Mládí – filmové komediální drama Paola Sorrentina z roku 2015